Cussey-les-Forges, municipi al departament de la Costa d'Or (regió de Borgonya - Franc Comtat, França)
 Cussey-sur-Lison, municipi al departament del Doubs (regió de Borgonya - Franc Comtat, França)
 Cussey-sur-l'Ognon, municipi al departament del Doubs (regió de Borgonya - Franc Comtat, França)